W historii 2 statki i okręty nosiły nazwę SS France. 
 SS France – statek z roku 1910, pływał do roku 1947.
 SS France – statek z roku 1961, pływał do roku 2008.